Membres de les diverses dinasties Txalukia
 Txalukies Anteriors o Txalukies de Vatapi o de Badami 
 Txalukies de Vemulavada
 Txalukies de Mudigonda
 Txalukies Occidentals o Txalukies de Kalyani
 Txalukies de Gujarat o Solankis
 Txalukies de Lata
 Txalukies Orientals o Txalukies de Vengi